David Butler (1894-1979), regista e attore statunitense
 David Butler (1927-2006), sceneggiatore britannico
 David Butler (n. 1928), generale australiano
 David Butler (n. 1953) (o Dave Butler), calciatore inglese
 David Butler (n. 1966), cestista statunitense